Sezon (2014) był 70. edycją Tippeligaen – najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii. Sezon rozpoczął się 28 marca, a zakończył się 19 listopada 2014. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Rywalizacja odbywała się systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Strømsgodset IF, ale nowym mistrzem został zespół Molde FK, dla którego był to 3. tytuł w historii.

Drużyny 
W sezonie 2014 wystąpiło 14 drużyn, które zapewniły sobie utrzymanie w rozgrywkach poprzedniego sezonu (w tym zwycięzca barażu o utrzymanie) oraz dwa najwyżej sklasyfikowane zespoły sezonu 2013 1. divisjon.

Tabela

Wyniki spotkań

Baraż o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu drużyna z 14. miejsca Tippeligean  rozegrała dwumecz o utrzymanie miejsca w lidze ze zwycięzca play-off pomiędzy drużynami z miejsc 3.-6. 1. divisjon. SK Brann przegrał 1-4 i spadł do niższej dywizji. Jego miejsce w Tippeligean zajął zespół .

Mjøndalen IF zwyciężył 4-1 w dwumeczu.

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Zobacz też 
 Eliteserien

Przypisy 

2014 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2014 w Norwegii